Budia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Budia (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Budia (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar